Biomassa (biologie), de massa van levende organismen in een gebied of ecosysteem op enig moment
 Biomassa, de afbreekbare restfractie van de biologische biomassa uit de landbouw, bosbouw, visserij, aquacultuur, industrie en huishouden, zoals de afvalstoffen, residuen en producten van biologische oorsprong
 Biomassa (chemie), de vooral door planten gevormde biologische biomassa, die in de chemische industrie voor uiteenlopende producten gebruikt kan worden
 Bio-energie, de verzamelnaam voor de uit biologische biomassa gewonnen energiedragers, waaruit rechtstreeks energie, dan wel via een chemische omweg